Mária Szolnoki – ex schermitrice ungherese
 Péter Szolnoki – musicista ungherese
 Roland Szolnoki – calciatore ungherese, difensore
 Tibor Szolnoki – attore ungherese